ISW ist Abkürzung für:

 Inn-Salzach-Welle, ein Lokalradio für die südostbayerischen Landkreise Altötting und Mühldorf am Inn
 Inspur Worldwide Services, ein Serviceunternehmen der chinesischen Firma Inspur
 Institut für Sozialwissenschaften der Humboldt-Universität zu Berlin
 isw – Institut für sozial-ökologische Wirtschaftsforschung
 ISW-Linz – Institut für Sozial- und Wirtschaftswissenschaften
 Institute for the Study of War, US-amerikanischer Thinktank
 Integrierter Sachs-Wolfe-Effekt, eine Temperaturvariation der kosmischen Hintergrundstrahlung durch Dichtefluktuationen im späten Universum

ISW